Huexoapa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Huexoapa, Guerrero, Metlatónoc, 
 Huexoapa, Hidalgo, Yahualica, 

Robotskapade Mexikoförgreningar